Midlothian – jedną z 32 jednostek administracyjnych w Szkocji
Miejscowości w USA:
 Midlothian – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Midlothian – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Midlothian – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis